Anten (meer), een meer in Zweden
 Anten (volk), een vroegmiddeleeuws volk in Oost-Europa
 Djef Anten,  een Vlaamse kunstschilder

Zie ook 
 Ante, mv. anten, een technische term uit de architectuur